Wolfgang zu Castell-Remlingen ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang II. zu Castell-Remlingen (1558–1631), deutscher Landesherr
 Wolfgang Dietrich zu Castell-Remlingen (1641–1709), deutscher Landesherr